P52 steht für:
 ORP Dzik (P52), ein U-Boot der polnischen Marine im Zweiten Weltkrieg
 , Fragment des Neuen Testaments aus einem Papyruscodex, siehe Papyrus 52

P52